Cathy Sproule, femme politique provinciale canadienne
  (né en 1984), chanteuse et compositrice irlandais
 Daniel Sproule (né en 1974), joueur de hockey sur gazon australien
 Dáithí Sproule (né en 1950), guitariste et chanteur irlandais
  (né en 1982), chanteur et compositeur américain
 Harvey Sproule (1883-1959), joueur de hockey sur glace canadien
 Ivan Sproule (né en 1981), joueur de football nord-irlandais
  (né en 1944), joueur australien et football australien
 Thomas Simpson Sproule (1843-1917), homme politique canadien
  (1858-1935), président de chemins de fer américain